Tesauro ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Tesauro (1592–1675), italienischer Rhetoriker, Schriftsteller, Historiker und Dramatiker
 Giuseppe Tesauro (1942–2021), italienischer Verfassungsrichter